Vêneto — região da Itália
 Vittorio Veneto — comuna italiana da província vêneta do Treviso
 Mogliano Veneto — comuna italiana da província vêneta do Treviso
 Via Veneto — rua de Roma
 Ponzano Veneto — comuna italiana da província vêneta do Treviso
 Castelfranco Veneto — comuna italiana da província vêneta do Treviso
 Rossano Veneto — comuna italiana da província vêneta de Veneza
 Annone Veneto — comuna italiana da província vêneta de Veneza
 Fiume Veneto — comuna italiana do Friuli Venezia Giulia
 Asigliano Veneto — comuna italiana da província vêneta de Vicenza
 Teglio Veneto — comuna italiana da província vêneta de Veneza
 Batalha de Vittorio Veneto
 Reino Lombardo-Vêneto

Desambiguações de topônimos